Антисиони́зм — идеологическое и практическое противодействие целям сионизма или методам их достижения со стороны представителей различных (в том числе еврейских) идейных и религиозных течений, политических организаций, общественных институтов, отвергающих и критикующих его.

Критика сионизма извне

Критика сионизма изнутри

Антисионизм в ООН 
10 ноября 1975 года ХХХ сессия Генеральной Ассамблеи ООН, под влиянием СССР и при поддержке арабских и «неприсоединившихся» стран, приняла Резолюцию 3379, которая определила сионизм как «форму расизма и расовой дискриминации». За принятие резолюции проголосовало 72 государства, против — 35, воздержалось — 32.

16 декабря 1991 года, по требованию США и Израиля, эта резолюция была отменена резолюцией 46/86 Генеральной Ассамблеи ООН. За принятие резолюции проголосовало 111 государств, против — 25, воздержалось — 13.

Антисионизм среди евреев

Иудейский антисионизм 

Главными силами антисионизма среди евреев в начале XX века являлись представители ортодоксального иудаизма. Представителем религиозного антисионизма, в частности, являлся авторитетный раввин Йоэль Тейтельбаум (известный как «Сатмарский Ребе»). В 1920-х гг. главной организацией, противостоявшей сионизму с позиций ортодоксального иудаизма, стала организация Агудат Исраэль, созданная в 1912 году. Однако, в 1947 Агудат Исраэль поддержала требование сионистов о создании самостоятельного еврейского государства. В настоящее время большинство ортодоксальных общин и организаций признают Государство Израиль.

Отколовшаяся от Агудат Исраэль в 1935 году община Наторей карта до сих пор категорически отказываются признать право Государства Израиль на существование.

Антисионизм в СССР и странах социалистического лагеря 

Владимир Ленин видел в сионизме одно из проявлений «буржуазного или мелкобуржуазного национализма, противостоящего пролетарскому интернационализму и проповедующего классовый мир между рабочими и капиталистами одной национальности». В статье «Мобилизация реакционных сил и наши задачи» (1903) Ленин заявлял, что «сионистское движение непосредственно гораздо более грозит развитию классовой организации пролетариата, чем антисемитизм, и, так как для нас, социал-демократов, не существует „избранных“ и „неизбранных“ народов, то мы никак не можем отказаться от задачи борьбы с „предрассудками еврейской массы“». Со второй половины 1920-х гг. принадлежность к сионизму рассматривалась в Советском Союзе как политическое преступление. Антисионизм был присущ всем партиям Коммунистического интернационала (Коминтерна).

В 1930-е годы советский антисионизм стал срастаться антисемитизмом. В это время были ликвидированы почти все некоммунистические еврейские организации, закрыты синагоги и другие учреждения, а многие раввины арестованы или убиты.

В Арабо-израильской войне 1947—1949 годов руководство СССР оказало дипломатическую поддержку сионистам в деле создания еврейского государства. Но уже в 1948-1949 гг. сионистские организации были ликвидированы во всех странах Европы и Азии, находившихся под влиянием СССР. Пик преследований как в СССР, так и в странах-сателлитах пришёлся на период между 1948 и 1953 годами — до смерти Сталина.

После Шестидневной войны все коммунистические страны, кроме Румынии, прекратили дипломатические отношения с Израилем. В начале 1970-х гг. сионизм был запрещён на Кубе. В 1973 году в СССР был снят антисионистский документально-пропагандистский фильм «Тайное и явное (Цели и деяния сионистов)». В 1983—1990 годах в СССР действовал Антисионистский комитет советской общественности.

Арабский антисионизм 
В настоящее время мусульманский мир (за редчайшим исключением) является главным и наиболее организованным оппонентом сионизма. Враждебное отношение к сионизму стало одной из причин создания Арабской лиги. Арабские политологи и государственная пропаганда рассматривают Израиль как незаконное государственное образование. К началу 1960-х гг. сионистские организации были ликвидированы во всех арабских странах. В 1975 г. арабские государства сыграли главную роль в принятии Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, приравнивавшей сионизм к расизму, а в 1991 г. многие из них голосовали против её отмены. Антисионистская пропаганда является одной из основных внешнеполитических тем вещания ливанского телеканала Аль-Манар.

Антисионизм в западном мире 
Британский политик, министр по делам Ближнего Востока Уолтер Эдвард Гиннесс был известен как ярый антисионист, по указанию которого в 1944 году был закрыт допуск в Палестину еврейских беженцев из Европы. Под его же давлением Турция не позволила высадиться беженцам с корабля «Струма». Организацией «Лехи» было организовано и осуществлено его убийство.

Одними из известных представителей антисионизма в современном западном мире являются:
 Ренауф, Микеле (Великобритания)
 Организация «If Americans Knew» (США)
 Граф, Юрген
 Шамир, Исраэль
 Годар, Жан-Люк

Христианский антисионизм 
Баптистские проповедники Томас Уильямсон и Мэтью Генри критикуют христианский сионизм, заявляя, что неправомочно библейские обетования распространять на современное государство Израиль, основанное в 1948 году. Во-первых, они настаивают, что Завет был заключен не с народом, а лично с Авраамом. Во-вторых, семенем Авраама являются не только граждане Израиля, но и враждующие с ними палестинцы. В-третьих, Бог даже для древнего Израиля не требовал безусловной поддержки, так как его цари часто заблуждались и впадали в грех. В-четвертых, Бог дал евреям Обетованную Землю при условии соблюдения ими Завета, который, в том числе, подразумевал уважительное и справедливое отношение к пришельцам и иноземцам. В-пятых, христианский сионизм, ожидая исполнения библейских пророчеств, фактически настроен на конфронтацию и срыв мирного урегулирования в Палестине.

Антисионизм в современной России 
Одной из наиболее организованных антисионистских сил в современной России является Общество «Память». Определённое влияние на российскую общественность оказывают работы публициста Юрия Мухина, являвшегося также главным редактором антисионистских газет «Дуэль» и «К барьеру». По мнению Леонида Радзиховского, на практике термином «антисионизм» зачастую прикрываются антисемитские взгляды.

Критика антисионизма как формы антисемитизма 

По мнению премьер-министра Бельгии Ива Летерма, антисионизм часто является лишь формой антисемитизма. По словам Мартина Лютера Кинга, «антисионист — наследник антисемита, и всегда был таким».С точки зрения современных сторонников коммунистических взглядов , «перебор в интенсивности критики, излишняя генерализация её объектов („сионистом“ становится еврей вообще, „сионизмом“ — стремление евреев в диаспоре поддерживать Израиль, как армяне Армению, и жить в еврейской культуре не ассимилироваться, „израильской агрессией“ — самозащита от нападений ХАМАСа и Хизбаллы и пр.) признак того, что антисемитские чувства сильно берут верх над коммунистическими убеждениями».

Историк  писал, что к 1975 году, когда ООН приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму «антисионизм был пропитан знакомыми аргументами, символами, историческими стереотипами и целями антисемитизма». Этот антисионизм отрицал право Израиля на существование, приписывая все конфликты и противоречия предполагаемой «еврейской сущности» и/или заговору «мирового еврейства». Для обозначения антисионизма как формы антисемитских взглядов известный американский учёный и неоконсервативный публицист Даниэль Пайпс ввёл термин «Новый антисемитизм».

Примечания

Ссылки 
 
 Статьи Гилада Ацмана * 
 Сущность Сионизма из книги Ахмеда Рами
 Раздел по сионизму на serendipity (англ.)
 Иудаизм против Сионизма
  Осторожно: сионизм — советская антисионистская работа Ю. Иванова.
 Сайт Исраэля Шамира — видного представителя антисионизма
 «Евреи против сионизма» (англ.)
 Юрий Корогодский,  : Несколько слов об антисионизме, «Заметки по еврейской истории» Номер 27, Март 2006 года
 Дов Конторер : Хуже чем заговор, «Заметки по еврейской истории» Номер № 3 (64), 21 апреля 2003 года